Das Brisbane International 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Januar 2010 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie das Brisbane International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Als Titelverteidiger im Einzel trat Radek Štěpánek an, er verlor im diesjährigen Finale gegen den topgesetzten Andy Roddick mit 6:72, 6:72, der damit seinen 28. ATP-Titel gewann. Im Doppel waren Marc Gicquel und Jo-Wilfried Tsonga die Titelverteidiger. Gicquel konnte den Titel erfolgreich verteidigen, jedoch spielte er in diesem Jahr an der Seite von Jérémy Chardy. Im Finale besiegten sie Lukáš Dlouhý und Leander Paes in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 372.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 424.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Januar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Brisbane